Яметин — город в центральной части Мьянмы, на территории административного округа Мандалай. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в южной части провинции, на берегу водохранилища Кьени Танк (Kyeni Tank), на расстоянии приблизительно 70 километров к северо-северо-востоку (NNE) от столицы страны Нейпьидо. Абсолютная высота — 177 метров над уровнем моря.

Население 
По оценочным данным 2013 года численность населения города составляла 47 190 человек.

Экономика и транспорт 
Основу экономики составляет сельскохозяйственное производство. В окрестностях города выращивают рис, сахарный тростник, кукурузу и просо.
Сообщение Яметина с другими городами Мьянмы осуществляется посредством автомобильного и железнодорожного видов транспорта. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Хехо.

Примечания 

Города Мьянмы
Мандалай (округ)